Ramme steht für:

 ein Flüsschen in Niedersachsen, siehe Ramme (Fluss)
 eine Baumaschine zum Einrammen von Pfählen, siehe Ramme (Maschine)
 eine Vorrichtung zum Zerstören von Befestigungen, siehe Rammbock
 ein Rammsporn bei alten Kriegsschiffen zum Versenken der gegnerischen Fahrzeuge
 einen Ort in Dänemark, siehe Ramme (Ort)

Ramme ist der Familienname folgender Personen:

 Henrich Ramme (1802–1878), deutscher Landwirt, Polizeiinspektor, Bürgermeister und Politiker
 Jens Ramme (* 1963), deutscher Fußballtorhüter
 Ludger Ramme (* 1962), deutscher Wirtschaftsjurist
 Rüdiger Ramme (* 1967), deutscher Agrar-Ingenieur und Fernsehgärtner
 Walter Ramme (* 1895), deutscher Schwimmer
 Willy Ramme (1887–1953), deutscher Entomologe

Siehe auch: